R11, R.11 ou R-11 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Caudron R.11, un avion d'observation français ;
 , un destroyer de la classe T de la Royal Navy ;
 , un sous-marin de la Classe R de la Royal Navy ;
 , un porte-avions de la Classe Majestic de la Marine indienne ;
 Príncipe de Asturias (R11), un porte-avions de l’Armada espagnole ;
 R 11, un sous-marin de la Classe R de la Marine royale italienne ;
 R-11, un modèle de missile russe apparenté au scud.

Sciences 
Chimie
 La phrase de risque: Facilement inflammable, sur les étiquettes de produits chimiques ;
 Trichlorofluorométhane, un produit chimique, selon la liste de réfrigérants.

Médecine
 Nausées et vomissements, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Aéronautique
 Toumanski R-11, un turboréacteur soviétique.

Automobile
 Renault 11, un modèle du constructeur français Renault.

Moto
 BMW R 11, un modèle du constructeur allemand BMW.

Route
  Ring belge R11, une des ceintures périphériques d'Anvers.

Signalisation
 Signaux lumineux tricolores circulaires en France.

Train
  Ligne R11 des Rodalies de Catalunya, une ligne de train régional de Catalogne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres